Buitenland (staatkunde), alle landen over de landsgrens, alle land dat geen binnenland is
 Ministerie van Buitenlandse Zaken, een belangrijk ministerie in vele staten
 internationale betrekkingen, een discipline binnen de politieke wetenschap
Buitenland, een voormalig waterschap bij Beerta dat is opgegaan in Buitenlanden
Buitenland van Rhoon, een voormalige polder in de Riederwaard
Buitenland van Oost- en West-Barendrecht, een voormalige polder in de Riederwaard
Binnengedijkte Buitenlanden of Noorderbuitendijken, een voormalige polder in Kennemerland
 Buitenland (Bornem), een gehucht gelegen tussen Bornem en Hingene in de Belgische gemeente Bornem
 BuiteNLand, een aardrijkskundemethode

Zie ook
Binnenland (doorverwijspagina)